Dia (programari)
 Dia
 DIA (supermercats)
 Dia (Mali), ciutat de Mali, antic imamat